Ainvelle (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Ainvelle (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia